Лу́мер — фамилия. Известные носители:

 Лумер, Лейб Янкелевич (1908—1979) — советский инженер-конструктор.
 Лумер, Лорн (1937—2017) — канадский гребец.